Аккайнарский сельский округ () — названия сельских округов в Казахстане:

 Аккайнарский сельский округ — сельский округ в Жамбылском районе Алматинской области.
 Аккайнарский сельский округ — сельский округ в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.